Reggimenti italiani – lista che copre il periodo 1792-1799
 Reggimenti italiani – lista che copre il periodo 1800-1815
 Reggimenti italiani – lista che copre il periodo delle repubbliche giacobine